Тоя - топоним:
 Тоя (озеро) — кратерное озеро на острове Хоккайдо.
Тоя (приток Баксы) — река в Новосибирской и Томской областях.
Тоя (приток Кубены) — река в Вологодской и Архангельской областях.
Тоя (приток Чаи) — река в Томской и Новосибирской областях.